Fyssas ist der Familienname folgender Personen:
 
 Panagiotis Fyssas (* 1973), griechischer Fußballspieler
 Pavlos Fyssas (1979–2013), griechischer antifaschistischer Rapper, durch ein Mitglied der Chrysi Avgi ermordet